Termenul „ATP” se poate referi la:

 Association of Tennis Professionals (Asociația Profesioniștilor din Tenis)
 Adenozintrifosfat
 Adaption to Technical Progress 
 Airline Transport Pilot
 AppleTalk Transaction Protocol,